

Persone
 Alfredo Almeida Rego, noto con lo pseudonimo di Doca (1903-1956) – calciatore brasiliano
 Emanuel Rego (1973) – ex giocatore di beach volley brasiliano
 Gilberto de Almeida Rêgo (1881-1961) – arbitro di calcio brasiliano
 José Lins do Rego (1901-1957) – scrittore e sceneggiatore brasiliano
 Joseph Rego-Costa (1919-2002) – calciatore statunitense
 Paula Rego (1935–2022) – pittrice e artista visiva portoghese naturalizzata britannica
 Rui Rêgo (1980) – calciatore portoghese
 Sira Rego (1973) – politica spagnola
 Tânia Maria Rego Alves (1953) – attrice, ballerina e cantante brasiliana
 Taynan da Silva Rego, noto semplicemente come Taynan (1993) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato kazako
 Teixeira Rego, propr. José Augusto Ramalho Teixeira Rêgo (1881-1934) – filosofo, scrittore e giornalista portoghese

Altro
 Stadio José do Rego Maciel – stadio calcistico di Recife, in Brasile,